Maidalchini ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Maidalchini (1631–1700), italienischer Kardinal
 Olimpia Maidalchini (1591–1657), Schwägerin Papst Innozenz’ X.